Первая лига 1987/1988 () — 48-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1987/1988
Албания
Албания
1987 год в Албании
1988 год в Албании